Bosra, historische stad in Syrië
Bostra (vlinders), een geslacht van vlinders, benoemd door Francis Walker in 1863
Bostra (wandelende takken), een ongeldige naam voor een geslacht van wandelende takken, benoemd door Stål in 1875